Lindenbaum  ist

 ein Baum aus der Gattung der Linden (Gattung)
 Einzelne Lindenbäume
 Eschersheimer Linde
 Gerd-Walter-Linde, Ulm
 eine gemeine Figur in der Heraldik, siehe Linde (Heraldik)
 der Familienname von:
 Adolf Lindenbaum (1904–1941), polnischer Logiker und Mathematiker
 Pija Lindenbaum (* 1955), schwedische Schriftstellerin und Illustratorin
 Robert Lindenbaum (1898–1979), böhmischer Schriftsteller
 Walter Lindenbaum (1907–1945), österreichischer Journalist und Autor

 ein Ortsname in Solingen, siehe Lindenbaum (Solingen)

Der Lindenbaum ist der Titel eines Liedes, besser bekannt als Am Brunnen vor dem Tore

Siehe auch:
 Clevischer Lindenbaum
 Satz von Lindenbaum (auch: Lemma von Lindenbaum, nach Adolf Lindenbaum), Ergebnis der mathematischen Logik
 Lindbom
 Haus zum Lindenbaum
 Najevska lipa in Črna na Koroškem, Nationaldenkmal Sloweniens